Siilasjärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Siilasjärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (90,2 ha)
Siilasjärvi (Karesuando socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (43,8 ha)

Finland
 Siilasjärvi (sjö i Finland)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn